Abu Musa steht für:

 Abu Musa, eine Insel im Persischen Golf
 Abu Musa (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Hormozgan im Iran

Abu Musa ist der Name folgender Personen:

* Abu Musa (Said al-Muragha), Palästinenserführer
 Abū Mūsā al-Aschʿarī († 662 oder 672), arabischer Heerführer